Эльвира Карин Эберг (; ) — шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка в женской эстафете и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в спринте и пасьюте, трехкратная чемпионка мира среди девушек (до 19 лет), победительница этапов Кубка мира. Младшая сестра биатлонистки Ханны Эберг.

Карьера

Начало 
Биатлоном Эльвира начала заниматься благодаря сестре Ханне, которая на три года старше её.

В 2017 году приняла участие в Юниорском Чемпионате мира в Осрблье, где выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке в категории девушек. 

Спустя год, на Чемпионате Европы среди юниоров-2018 в старшей категории (юниорки) выиграла серебро в гонке преследования. А на Чемпионате мира среди юниоров-2018 в Отепя, вернувшись в младшую категорию (девушки), произвела настоящий фурор став трехкратной чемпионкой мира (в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).

В сезоне 2018/2019 выступала на Кубке IBU и юниорских соревнованиях, но особых успехов не достигла, за исключением бронзовой медали на Чемпионате мира среди юниоров в эстафете.

Сезон 2019/2020 — дебют на Кубке мира 

Дебют в Кубке мира для Эльвиры Эберг состоялся в сезоне 2019/2020 в родном Эстерсунде, где она сходу заняла 12-е место, расположившись в протоколе сразу за своей сестрой. На этом же этапе в составе шведской команды заняла третье место в эстафете. Показав удовлетворительные результаты в первой части сезона включена в заявку на участие в Чемпионате мира в Анхольце, где её лучшим личным результатом стало 13-е место в спринте.

Сезон 2020/2021 — первый полноценный сезон 

Первый полноценный сезон ознаменовался для Эберг первыми личными медалями Кубка мира: она стала третьей в спринте на втором подряд этапе в Контиолахти и так же третьей в гонке преследования на втором подряд этапе в Хохфильцине (в этом сезоне из-за ковидных ограничений большинство этапов были сдвоенными). После Нового Года форма шведки пошла на спад, что отразилась на личных результатах — лучшим её местом во второй половине сезона в личных гонках стало 7-е место в спринте во второй части сдвоенного этапа в Нове-Место. Чемпионат Мира в словенской Поклюке также прошёл для неё неудачно: 22-е место в спринте, 14-е в преследовании и масс-старте и 35-е в индивидуальной гонке. В эстафетных гонках Эберг одержала с партнёрами по команде две победы (на финском и чешских этапах), а также завоевала три бронзовых медали (одну из которых — в смешанной эстафете).

В целом сезон для Эберг прошёл успешно, 12-е место в общем зачёте, плюс к этому, она некоторое время лидировала в зачёте сильнейшей биатлонистки до 25 лет (так называемая «Синяя майка»)

Сезон 2021/2022 — рост результатов и первая личная победа 
На предсезонных стартах в шведской Идре Эльвира показала прекрасную подготовку к сезону, с тремя промахами финишировав второй в спринтерской гонке и первой в укороченной индивидуальной (не совершив ни одного промаха, она опередила на финише пришедшую второй итальянку Лизу Виттоцци (один промах) на 1 минуту и 51 секунду).

Третий для Эльвиры сезон на Кубка мира начинался сдвоенными этапами в её родной Швеции, где на первом этапе она заняла 18-е место в индивидуальной гонке (которое так  осталось самым низким её результатом в сезоне) и 8-е в спринте. Но уже на втором этапе Эльвира завоевала первые подиумы в сезоне - 2-е место в спринте и 3-е в эстафете. Последующие два предновогодних этапа стали лучшим отрезком для спортсменки в календарном году: она одержала первую личную победу в гонке преследования в Анси, там же она победила и в гонке с общего старта, а 17-е место в спринте Хохфильцена стало единственной гонкой, где шведка не попала на подиум. 
На фоне этих показателей результаты двух посленовогодних немецких этапов сложно назвать продолжением успеха: перед победой в спринте и вторым местом в гонке преследования в Рупольдинге были 15-е и 7-е места в этих же дисциплинах в Оберхофе. Более того, в гонке преследования там Эльвира упала на одном из спусков, потеряв около 15 секунд. Предолимпийский этап в итальянской Антерсельве Эльвира запланировано пропускала вместе со всей командой в связи с подготовкой к Олимпиаде.

К Олимпийским играм в Пекине Эльвира подходила на третьем месте в тотале и была одной главных претенденток на медали. Что она и подтвердила результатами в личных гонках: в индивидуальной гонке (единственной личной дисциплине, где Эльвира на тот момент не имела медалей) она стала 13-й, зато в спринте отстрелялась на ноль и заняла второе место (после Марте Олсбю-Ройселанн), получив, тем самым, свою первую олимпийскую награду. В пасьюте она повторила свой успех, с тремя промахами отстав от победительницы Ульсбю-Ройселанн на 1 минуту и 36 секунд. Показав такой результат Эльвира стала самой молодой биатлонисткой в истории, которой удалось завоевать 2 личных медали на ОИ, а также стать призером в 2 гонках ОИ подряд. В гонке с общего старта она допустила 4 промаха (3 из которых на последней стойке) и стала, в итоге, 9-й.  
Успех сопутствовал ей и в женской эстафете, где она уверенно отработала на заключительном этапе и вместе с Линн Перссон, Муной Брурссон и Ханной Эберг стала олимпийской чемпионкой.

Постолимпийские этапы сложились для Эльвиры в целом неудачно. Из 7 личных гонок она лишь один раз смогла взойти на подиум (победа в масс-старте в эстонском Отепя), а в командных состязаниях были добыты два подиума: в женской эстафете в Контиолахти и смешанной эстафете в Отепя - оба раза шведская команда была второй. В малом зачёте женских эстафет шведская сборная по итогам сезона стала победителем, на 8 очков опередив сборную Норвегии. В личных зачётах малых кубков Эльвира только по программе масс-стартов до последней гонки претендовала на титул, но в закрывающей сезон гонке в норвежском Холменколлене в ожесточённой борьбе упустила кубок в пользу Жюстин Брезаз-Буше. При победе француженки Эльвире необходимо было занять место не ниже четвёртого, чтобы гарантировать себе Малый кубок по программе гонок с общего старта, но на финише её на 0,2 секунды опередила партнёр по команде Линн Перссон, лишив, тем самым, Эльвиру шансов на Кубок. После этого Перссон была подвергнута травле в социальных сетях. На постокубковом закрытии зимнего сезона в Бруксвалларне в лыжной гонке Эльвира стала третьей (позади лыжниц Фриды Карлссон и Майи Дальквист), а в биатлонном финале с чистой стрельбой заняла второе место (после Юханны Скоттхайм).

Сезон 2022/2023 
В межсезонье, после сборов со сборной на Крите, Эльвира участвовала в трёх соревнованиях: Летнем Чемпионате Швеции, Летнем Чемпионате мира по биатлону, а также в предсезонном старте в шведском Идре Фьёлле. На ЛЧШ Эльвира стала абсолютной чемпионкой, выиграв в лыжном спринте, в укороченной индивидуальной гонке и биатлонном спринте. 
ЛЧМ прошёл значительно хуже, Эльвира не смогла пройти квалификацию спринта, с 5 промахами оказавшись на 35-й позиции. Позднее стало известно, что перед стрельбой из положения лёжа Эберг упала при заходе на коврик, повредив винтовку. В суперспринте был показан 5-й результат (2 промаха), а гала масс-старт Эльвира завершила 6-м местом, допустив 4 промаха.

Выступления на главных стартах

Олимпийские игры 
3 медали (1 золотая, 2 серебряные)

Чемпионаты мира

Юниорские чемпионаты мира

Подиумы на Кубке мира

Таблица выступлений в Кубке мира 
{| class="standard collapsible" width="100%"
!Результаты выступлений в Кубке мира
{| class="standard collapsible collapsed" width="100%"

|-
|

Личная жизнь 

Не замужем, встречается с молодым человеком, по имени Аксель Фрост, отец Томас в молодости занимался биатлоном, но не на профессиональном уровне; мать — Виктория; старшая сестра — Ханна, биатлонистка, олимпийская чемпионка (2018) и чемпионка мира (2019). Увлечения: выпечка, чтение, походы в горы.

Примечания 

Биатлонисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года